«Быстрее пули»:

 Быстрее пули () — боевик 2010 года Джорджа Тиллмана-младшего.
 Быстрее пули () — триллер 2022 года Дэвида Литча.